Остроумов, Алексей Александрович (1844—1908) — русский врач-терапевт, ординарный профессор.
 Остроумов, Алексей Александрович (1858—1925) — русский зоолог и педагог.